Osoby o tym nazwisku:
 Candy Dulfer – holenderska saksofonistka altowa
 Kelly Dulfer – holenderska piłkarka ręczna